Wayland (protocolo de servidor gráfico)

Geografia 
Wayland (Iowa)
Wayland (Kentucky)

Wayland (Michigan)
Wayland (Missouri)

Música 
Waylander

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música
Desambiguações de tecnologia